Виктор Николаевич Фурсов (; род. 8 сентября 1961, Воронеж) — украинский энтомолог, кандидат биологических наук, популяризатор энтомологии. Старший научный сотрудник отдела таксономии энтомофагов и экологических основ биологического контроля Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины. Действительный член Украинского энтомологического общества.

Научная деятельность 
С 1978 по 1983 года учился на биологическом факультете Воронежского государственного университета. С 1984 по 1987 год проходил обучение в аспирантуре в Институте зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины в Киеве, где в 1987 году им была защищена кандидатская диссертация.

Область научных интересов — таксономия и экология перепончатокрылых насекомых — семейства Trichogrammatidae, Mymaridae, которые являются  паразитами яиц чешуекрылых, жесткокрылых, полужесткокрылых и других насекомых, включая паразитов яиц водных насекомых, в том числе стрекоз, жуков-плавунцов, водных клопов; а также семейства Agaonidae, Eulophidae, Scelionidae/Platygastridae, Eurytomidae, вопросы фаунистики и систематики, теории паразито-хозяинных взаимоотношений, биологического метода борьбы с вредителями сельского хозяйства, охраны окружающей среды и др.

В 1982 — 2016 годах принимал участие в научных экспедициях на Кавказе, в европейской части России и Украины, на Дальний Восток (Приморский край) России, Венгрию, Ирландию, Мексику, Турцию.

В 1990 — 1991 году занимался изучением паразитов яиц насекомых в Музее естественной истории в Лондоне, Великобритания. В 1997 году занимался исследованиями в Национальном научно-исследовательском центре сельского хозяйства в городе Цукуба, Япония. В 2014 — 2015 году проводил исследования фауны и систематики паразитов рода Trichogramma и других родов семейства Trichogrammatidae в Национальном сельскохозяйственном институте Турции в городе Анкара. 

C 1984 года по настоящее время работает в Институте зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины (Киев) и занимается вопросами фауны, систематики и биологии паразитических перепончатокрылых насекомых-яйцеедов семейства Trichogrammatidae (Hymenoptera, Chalcidoidea) и некоторых других хальцидоидных наездников мировой фауны.

В 2019 году автор и соавтор 180 научных публикаций, в том числе 1 коллективной монографии, 2 брошюр, 7 разделов в книгах, 77 научных статей, 63 тезисов на конференциях, и 30 научно-популярных статей.

Публикации 
 M.D. Zerova, V.N. Fursov -The palaearctic species of Eurytoma (Hymenoptera: Eurytomidae) developing in stone fruits (Rosaceae: Prunoideae). 1991, Bulletin of Entomological Research 81 (02), 209—219
 V.N. Fursov — A review of European Chalcidoidea (Hymenoptera) parasitizing the eggs of aquatic insects. BULLETIN-IRISH BIOGEOGRAPHICAL SOCIETY 18, 2-12. 1995
 V.N. Fursov, V.V. Kostiukov — New species of the genus Tetrastichus (Hymenoptera, Eulophidae), egg parasites of damselflies and dragonflies and of predaceous diving beetles. Zoologicheskii zhurnal. 1987
 V.E. Gokhman, A.P. Mikhailenko, V.N. Fursov -Chromosomes of Blastophaga psenes (Hymenoptera: Agaonidae). J Hymenopt Res 19, 187—188. 2010
 V.N. Fursov — New species of chalcids of the genus Uscana Girault (Hymenoptera, Trichogrammatidae) from Georgia and the Ukraine. Ėntomologicheskoe Obozrenie 66 (1), 175—183, 1987
 V.N. Fursov — The taxonomic control of Trichogramma production in Ukraine. COLLOQUES-INRA, 19-19 1995
 V. Fursov, Y. Shirota, T. Nomiya — New Fossil Mymarommatid Species, Palaeomymar japonicum sp. nov.(Hymenoptera: Mymarommatidae), Discovered in Cretaceous Amber from Japan (Systematics, Morphology and Evolution). Entomological science 5 (1), 51-54. 2002
 S.V. Kononova, V.N. Fursov — A review of the genera Calotelea, Calliscelio, and Oxyscelio (Scelioninae, Scelionidae, Proctotrupoidea) from the Palaearctic fauna. Entomological Review 87 (1), 92-105. 2007
 V.N. Fursov — Discovery of four species of Trichogramma (Hymenoptera, Trichogrammmatidae), new for the fauna of England. Vestnik zoologii 34 (4/5), 107—113, 137. 2000
 V.N. Fursov — Egg-parasitoids (Hymenoptera) of aquatic beetles. Latissimus, Newsletter of Balfour-Browne Club, Scotland, 16-17. 2000.
 V.N. Fursov — A review of palaearctic species from the genus Baeus (Scelionidae, Baeini)-egg parasites of spiders (Arachnida).ZOOLOGICHESKY ZHURNAL 78 (11), 1284—1291 1999.
 O.P. Negrobov, V.N. Fursov — Revision of the Palearctic species of Neurigona Rondani (Diptera, Dolichopodidae). II. Entomological review (USA). 1989
 S.V. Kononova, V.N. Fursov — New species of egg-parasitoids of the family Scelionidae (Hymenoptera, Proctotrupoidea) from Japan. Zoologicheskii Zhurnal 84, 592—604. 2005.
 I. Shumakova, V. Fursov, D. Gladun, L. Frantsevich — Swimming in the diving wasp Prestwichia aquatica (Hymenoptera: Trichogrammatidae). Entomologia generalis 26 (4), 225—234. 2003
 O.P. Negrobov, V.N. Fursov, O.V. Selivanova — A New Species of Dolichopus (Diptera, Dolichopodidae) from Japan. Vestnik Zoologii 48 (5), 471—474 2014
 V.N. Fursov — New data on the biology and distribution of the Lathromeroidea silvarum Nowicki, 1937 (Chalcidoidea: Trichogrammatidae) an egg parasitoid of water beetles (Hydrophilidae and Dytiscidae) Lathromeroidea silvarum Nowicki, 1937 (Chalcidoidea: Trichogrammatidae) 2004
 I. Shumakova, V. Fursov, D. Gladun, L. Frantsevich — Articles & Notes-Swimming in the Diving Wasp Prestwichia aquatica (Hymenoptera: Trichogrammatidae). Entomologia Generalis 26 (4), 225—234. 2001

Список новых для науки видов насекомых, названных в честь В.Н. Фурсова 

Ceratobaeus fursovi Kononova, 1997 (Hymenoptera, Platygastroidea, Platygastridae).
Trimorus viktori Kononova, 2001 (Hymenoptera, Platygastroidea, Platygastridae). 

Entedon fursovi Gumovsky, 1996 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eulophidae).  

Encarsia fursovi Myartseva and Evans, 2008 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Aphelinidae).

Idiomacromerus fursovi Doganlar, 2016 (Hymenoptera, Chacidoidea, Torymidae).
Eurytoma victori Zerova et Klymenko, 2010 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae).

Dolichopus fursovi Negrobov et Barkalov, 2010 (Diptera, Dolichopodidae).
Dolichopus vicfursovi Negrobov, Kumazawa et Tago, 2015 (Diptera, Dolichopodidae).

Новые для науки виды насекомых, описанные В.Н. Фурсовым (2021: 53 вида) 

Trichogramma yawarae Hirai et Fursov, 1998 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Trichogrammatidae).. Материал из Японии.
Trichogramma chagres Fursov et Woelke, 2019 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Trichogrammatidae)  Материал из Панамы.
Trichogramma soberania Fursov et Woelke, 2019 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Trichogrammatidae) материал из Панамы.
Uscana olgae Fursov, 1987 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Trichogrammatidae). Материал из Украины.
Uscana hodzhevanishvilii Fursov, 1987 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Trichogrammatidae). Материал из Грузии.
Szelenyia tatianae Fursov, 1998 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Trichogrammatidae) Материал из Украины.
Aphelinoidea stepposa Fursov, 2007 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Trichogrammatidae). Материал из Украины.
Aphelinoidea scythica Fursov, 2007 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Trichogrammatidae). Материал из Украины.
Aphelinoidea laticlavia Fursov, 2007 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Trichogrammatidae). Материал из Украины. 
Paracentrobia fimbriata Fursov, 2007 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Trichogrammatidae). Материал из Украины. 
Tumidiclava clavata Fursov, 2007 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Trichogrammatidae). Материал из Украины. 
Poropoea elegans Fursov, 2007 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Trichogrammatidae). Материал из Украины.
Chaetostricha slavianica Fursov, 2007 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Trichogrammatidae). Материал из Украины.
Oligosita obscura Fursov, 2007 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Trichogrammatidae). Материал из Украины. 
Palaeomymar japonicum Fursov, Shirota, Nomiya, Yamagishi, 2001 (Hymenoptera, Mymarommatidae). Материал из Японии.
Aprostocetas natans Kostyukov et Fursov, 1987 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eulophidae). Материал из России.
Aprostocetus dytisciarum Kostyukov et Fursov, 1987 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eulophidae) Материал з России.
Aprostocetus rymskykorsakovi Kostyukov et Fursov, 1987 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eulophidae) Материал из России.
Aprostocetus zerovae Kostyukov et Fursov, 1987 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eulophidae). Материал из России.
Euderus lindemani Fursov, 1997 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eulophidae). Материал из России.
Eurytoma armenica Zerova et Fursov, 1991 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae). Материал из Армении.
Eurytoma turkestanica Zerova et Fursov, 1991 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae). Материал из Туркменистана.
Eurytoma paramygdali Zerova et Fursov, 1991 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae).
Eurytoma koreana Zerova et Fursov, 2018 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae). Материал из Ю. Кореи.
Eurytoma gleditsiae Zerova et Fursov, 2015, (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae). Материал из Украины.
Torymus leleji Zerova et Fursov, 2016, (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae)  Материализ Японии.
Baeus japonicum Kononova et Fursov, 1999 (Hymenoptera, Platygastroidea, Platygastridae). Материал из Японии.
Baeus nigrum Kononova et Fursov, 1999 (Hymenoptera, Platygastroidea, Platygastridae).
Baeus rufus Kononova et Fursov, 1999 (Hymenoptera, Platygastroidea, Platygastridae).
Calotelea shimurai Kononova et Fursov, 2007 (Hymenoptera, Platygastroidea, Platygastridae) .Материал из Японии.
Gryon incrassatum Kononova et Fursov, 2005 (Hymenoptera, Platygastroidea, Platygastridae). Материал из Японии.
Gryon tardus Kononova et Fursov, 2005 (Hymenoptera, Platygastroidea, Platygastridae). Материал из Японии.
Gryon ennius Kononova et Fursov, 2005 (Hymenoptera, Platygastroidea, Platygastridae). Материал из Японии.
Gryon excetrus Kononova et Fursov, 2005 (Hymenoptera, Platygastroidea, Platygastridae). Материал из Японии.
Idris alticollis Kononova et Fursov, 2005 (Hymenoptera, Platygastroidea, Platygastridae)
Idris flavoris Kononova et Fursov, 2005 (Hymenoptera, Platygastroidea, Platygastridae)
Idris mirabilis Kononova et Fursov, 2005 (Hymenoptera, Platygastroidea, Platygastridae)
Idris filiformis Kononova et Fursov, 2005 (Hymenoptera, Platygastroidea, Platygastridae)
Ceratobaeus floris Kononova et Fursov, 2005 (Hymenoptera, Platygastroidea, Platygastridae). Материал из Японии.
Neurigona febrilata Fursov et Negrobov, 1988 (Diptera, Dolichopodidae).
Neurigona mongolensis Fursov et Negrobov, 1985 (Diptera, Dolichopodidae)
Neurigona pullata Fursov et Negrobov, 1988 (Diptera, Dolichopodidae)
Neurigona sergii Fursov et Negrobov, 1988 (Diptera, Dolichopodidae)
Neurigona subcilipes Fursov et Negrobov, 1988 (Diptera, Dolichopodidae)
Neurigona unicalcarata Fursov et Negrobov, 1988 (Diptera, Dolichopodidae)
Neurigona verrichterae Fursov et Negrobov, 1988 (Diptera, Dolichopodidae)
Dolichopus kumazawai Maslova, Negrobov et Fursov, 2014 (Diptera, Dolichopodidae) Материал из Японии.
Chrysotus tagoi Negrobov, Maslova et Fursov, 2015 (Diptera, Dolichopodidae) Материал из Японии.
Dolichopus satoi Negrobov, Fursov et Selivanova, 2014 (Diptera, Dolichopodidae) Материал из Японии.
Bruchophagus ayadi Zerova et Fursov, 2019 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae). Материал из Ирана.
Eurytoma dzintari Zerova et Fursov, 2019 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae). Материал из Ирана.
Eurytoma uzbekistanica Zerova et Fursov, 2020 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae). Материал из Узбекистана.

Новые для науки виды насекомых, описанные другими авторами на основе материала, собранного В.Н. Фурсовым. 
 Eurytoma nagoya Zerova, 2010 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae). Материал из Японии.
 Ormyrus ibaraki Zerova, 2010 (Hymenoptera, Chalcidoidea, Ormyridae). Материал из Японии.

Ссылки 
 Видеоканал Виктора Фурсова на Youtube
 Страница Виктора Фурсова на сайте zin.ru
 Личная страница на Facebook
 Личный блог Виктора Фурсова
 Личная страница на LinkedIn
 Научные публикации, Личная страница на ResearchGate
  Публикации на сайте Академия
 Страница на сайте Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины (Kiev)

Примечания 

Выпускники Воронежского государственного университета
Энтомологи Украины
Энтомологи СССР